Ein bürgerliches Gesetzbuch ist eine Privatrechtskodifikation, welche die bürgerlichen Rechtsverhältnisse regelt.

Unter dem Titel „Bürgerliches Gesetzbuch“ sind insbesondere folgende Rechtswerke bekannt:

 das geltende deutsche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) von 1896
 das geltende österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) von 1811
 das geltende liechtensteinische Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (AGBG) von 1811
 das von 1865 bis 1899 geltende Sächsische Bürgerliche Gesetzbuch von 1863

Siehe auch:
 Zivilgesetzbuch (Begriffsklärung)